Plaatsen
 Healy (Alaska),  een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 Healy Lake, een plaats in de Amerikaanse staat Alaska

 Personen
 Charles Healy (1883-??), Amerikaans waterpoloër
 David Healy (1979), Noord-Iers voetballer
 Fran Healy (1973), Schots zanger
 Mary Healy (1918), Amerikaans actrice
 Ted Healy (1896-1937), Amerikaans acteur

Zie ook
 Healey (doorverwijspagina)